La expresión Guerra de Etiopía puede referirse a:

 La Primera Guerra Ítalo-Etíope (1895-1896)
 La Segunda Guerra Ítalo-Etíope (1935-1936)
 La Guerra Civil Etíope (1974-1991)
 La Guerra entre Etiopía y Eritrea (1998-2000)